Белеш је насеље у Србији у општини Димитровград у Пиротском округу. Према попису из 2011. било је 773 становника (према попису из 2002. било је 830 становника).

Демографија 
У насељу Белеш живи 653 пунолетна становника, а просечна старост становништва износи 44,2 година (43,3 код мушкараца и 45,1 код жена). У насељу је 2002. године било 285 домаћинстава, а просечан број чланова по домаћинству био је 2,91.

Становништво у овом насељу веома је нехомогено.

Референце 

Насељена места у Димитровграду
Насељена места у Пиротском управном округу
Википројект географија/Насеља у Србији